Яровець Максим Олександрович (1995—2016) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Яровець — хребет в Українських Карпатах, в масиві Яловичорські гори.